

Geografia 
 Marsica – regione storico-geografica abruzzese

Altro 
 Alchemilla marsica – specie di pianta
 Banca Popolare della Marsica – ex banca italiana fondata ad Avezzano
 Comunità montana Marsica 1 – ex comunità montana abruzzese
 Dialetti della Marsica – varietà linguistiche
 Guerra marsica – altro nome della guerra sociale combattuta dal 91 all'88 a.C.
 Iris marsica – specie di pianta
 Storia della Marsica – storia del territorio della Marsica
 Terremoto della Marsica del 1915 – terremoto avvenuto il 13 gennaio 1915
 Triaxomera marsica – specie di insetto

Pagine correlate 
 Marsi (disambigua)
 Marsicano